Red Light Fever – album degli Hot Leg del 2009 
 Red Light Fever – album dei Taylor Hawkins & the Coattail Riders del 2010